Q-League 2006/2007 vanns av Al-Sadd med 55 poäng, 12 poäng före tvåan Al-Gharafa. Al-Ahli blev nerflyttad till andra divisionen. Skyttekungen blev Al-Gharaffas anfallare Younis Mahmoud med sina 19 mål.

Sluttabellen

Skytteligan 

2006 i Qatar
2007 i Qatar
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006/2007